Чау () — город в центральной части Мьянмы, на территории административного округа Магуэ. Входит в состав .

Географическое положение 
Город находится в восточной части провинции, на левом берегу реки Иравади, на расстоянии приблизительно 178 километров к северо-западу от столицы страны Нейпьидо. Абсолютная высота — 61 метр над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 1983 года, население составляло 51 437 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
В окрестностях Чау разведаны запасы нефти и природного газа. На территории города расположены нефтеперерабатывающий завод и нефтеналивной речной порт.
Ближайший аэропорт находится в городе .

Примечания 

Города Мьянмы